O Brickfilms Halloween Holiday Contest, também conhecido como BHC, é uma competição de Brickfilm criada pelo usuário Skull Brick.

O objetivo da competição é o de criar um pequeno filme com o tema "Halloween", utilizando qualquer técnica de animação, mas com não menos de dez segundos.

Premiação
Os prêmios para a categoria de Iniciantes foram minifigs, animais, acessórios e peças incomuns LEGO, e uma bicicleta LEGO generosamente doada pelo usuário Saulgoode.

O prêmio na categoria de Veteranos foi uma cópia do programa LEGO Movie Studios Sound FX, generosamente doado pelo usuário Si665.

Ligações externas
Brickfilm Wiki

Lego